A 2006. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női mogul versenyszámát február 11-én rendezték Sauze d’Oulx-ban. Az aranyérmet a kanadai Jennifer Heil nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A selejtezőből az első 20 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2006. évi téli olimpiai játékokon